

Astronomia
 2259 Sofievka – asteroide della fascia principale

Geografia
 Sofievka – denominazione precedente di Vil'njans'k, città dell'Ucraina sud-orientale

Altro
 Sofievka – esonimo in russo di Sofiïvka